El término Adelantado puede hacer referencia a:

 Adelantado, denominación que recibía un alto dignatario español a quien se le encomendaba llevar a cabo una empresa jurídico militar y civil por mandato, cuenta y bajo designio real.

Publicaciones 
 El Adelantado, periódico de periodicidad semanal fundado en la ciudad de Segovia en el año 1880.
 El Adelantado de Segovia, diario español editado en la ciudad de Segovia, fundado en 1901.